Emdrup (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Kopenhagen. De parochie maakt deel uit van het Bisdom Kopenhagen
 Emdrup (plaats), een plaats in de Deense gemeente Kopenhagen.